Суперкубок Бельгії з футболу 2005 — 26-й розіграш турніру. Гра відбулася 30 липня 2005 року між чемпіоном Бельгії «Брюгге» та переможцем кубку клубом «Жерміналь Беєрсхот».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2005
Бельгія
2005 у бельгійському спорті